Grieskogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Rietzer Grieskogel, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
 Grieskogel (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land), 

Robotskapade Österrikeförgreningar